Planeta puede referirse a:

Astronomía, astronáutica y astrología 
 Planeta, cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella (son cuerpos esféricos sin luz propia, que giran alrededor de una estrella siguiendo una órbita elíptica).
 Definición de planeta, término que existe desde hace miles de años, no sólo en ciencia sino como parte de una cultura más amplia, aplicado en su larga historia a todo tipo de cosas, desde la videncia al ecologismo.
 En astronáutica, puede hacer referencia, por antonomasia, al planeta Tierra.
 Planeta (astrología), término amplio que incluye objetos que no son planetas.

Informática 

 Planeta (agregador), en informática, sitio web que agrega contenidos procedentes de varias bitácoras pertenecientes a un mismo ámbito temático.

Empresas y premios 

 Editorial Planeta
 Grupo Planeta
 Premio Planeta

Música 

 Planeta (cantaor), cantaor y primer patriarca del flamenco en el siglo XIX.